Calvinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Caelius Calvinus, römischer Statthalter
 Gaius Iavolenus Calvinus, römischer Suffektkonsul

 Gnaeus Domitius Calvinus, römischer Feldherr und Konsul
 Titus Veturius Calvinus, römischer Konsul 334 v. Chr. und 321 v. Chr.